Frans Hercule av Anjou, hertig av Anjou, Alençon och Berry, född 18 mars 1555, död 19 juni 1584, var en fransk prins.

Femte och yngste son till kung Henrik II av Frankrike och Katarina av Medici. Han deltog i början av Henrik III:s regering på hugenotternas sida i inbördeskrigen och erhöll i freden 1576 till sitt förra län Alençon även hertigdömena Anjou och Berry. Under åren kring 1580 sökte Frans Hercule bli erkänd som Nederländernas härskare, och då dessa önskade franskt stöd i sin frihetskamp, hade han en tid rätt goda utsikter. Trolös och härsklysten stötte han sig dock snart med sina nya undersåtar och måste 1583 återvända till Frankrike. Därmed omintetgjordes även hans förut rätt goda utsikter till ett giftermål med Elisabet I.

Anfäder

Referenser
Svensk uppslagsbok, Lund 1929

Noter

Externa länkar

Franska prinsar
Födda 1555
Avlidna 1584
Män
Personer under hugenottkrigen